Kayan, un dels grups karenni, més conegut com a Padaungs.
 Kayan, nom alternatiu del riu Ken (Índia).
 Kayan (Borneo), nom d'una tribu que es pot trobar a Borneo.